Osoby o nazwisku Balicki/Balicka:
 Anna Balicka (ur. 1963) – polska siatkarka
 Danuta Balicka (1932–2020) – polska aktorka
 Ewa Balicka-Witakowska (ur. 1948) – polska historyk stuki, etiopistka
 Gabriela Balicka-Iwanowska (1867–1962) – polska botanik i polityk
 Natalia Balicka (1917–2009) – polska mikrobiolog
 Andrzej Balicki (zm. 1420) – polski rycerz
 Anton Balicki (1891–1937) – białoruski działacz narodowy
 Antoni Balicki (1882–1956) – polski pedagog i pisarz
 Bogusław Balicki (1937–2010) – polski polski malarz i projektant graficzny
 Cezary Balicki (ur. 1958) – polski brydżysta i szachista
 Franciszek Klemens Balicki (zn. 1708) – polski kaznodzieja i teolog
 Grigorij Balicki (1906–1989) – radziecki dowódca partyzancki i działacz partyjny
 Jan Balicki (1869–1948) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Jan Balicki (1901–1990) – polski dyplomata i prawnik
 Józef Balicki (1924–2014) – polski architekt
 Kostiantyn Balicki (ur. 1987) – ukraiński zapaśnik
 Marek Balicki (ur. 1953) – polski lekarz i polityk
 Marian Balicki (1952–2019) – polski duchowny rzymskokatolicki, poeta
 Ryszard Balicki (ur. 1968) – polski prawnik, konstytucjonalista
 Stanisław Balicki (zm. ok. 1545) – polski szlachcic, rotmistrz królewski
 Stanisław Balicki (1909–1978) – polski polonista
 Stefan Balicki (1899–1943) – polski pisarz
 Stefan Balicki (1913–1993) – polski metalurg
 Szczepan Balicki (1929–2017) – polski prawnik i polityk
 Tadeusz Balicki (1857–1921) – polski inżynier komunikacji i socjolog
 Wincenty Balicki (1798–1844) – polski duchowny, kaznodzieja, działacz kulturalny i pisarz
 Władysław Balicki (1941–2019) – polski ekonomista
 Zdzisław Balicki (1930–1995) – polski dziennikarz, działacz partyjny i polityk
 Zygmunt Balicki (1858–1916) – polski socjolog i polityk
 Zygmunt Balicki (1888–1959) – polski inżynier i polityk